Пробиштип () — община в Северной Македонии. Расположена в восточной части страны. Население составляет 16 193 человека (2002 год).

Административный центр — город Пробиштип.

Площадь территории общины 325,57 км².

Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 15 977 чел. (98,7%);
 остальные — 216 чел. (1,3%)

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины

Общины Северной Македонии